Нурке́н Айтуга́нов (; 1916 год — дата и место смерти не известны) — комбайнёр Черниговской МТС Нуринского района Карагандинской области, Казахская ССР. Герой Социалистического Труда (1957).

Биография 
Происходит из подрода тока рода куандык племени аргын.

Во время коллективизации работал пастухом в сельскохозяйственной артели «Жана-Берлик».
С 1938 года после окончания школы механизации сельского хозяйства работал трактористом в колхозе имени Калинина Нуринского района в селе Черниговка. С 1939 года трудился комбайнёром в этом же колхозе. Участвовал в Великой Отечественной войне. Воевал на Втором Белорусском фронте. Получил три ранения. Освобождал Польшу. После демобилизации в 1945 году возвратился в родной колхоз, где продолжил трудиться комбайнёром.

В 1953 году вступил в КПСС.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 января 1957 года за особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая Нуркену Айтуганову присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ, где получил золотую медаль.

С 1954 по 1980 год — председатель Черниговского сельского совета.

 Награды
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР 11 января 1957 года
 Орден Ленина — дважды
 Орден Красной Звезды
 Орден Славы III степени
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Источники 
 Музалевский М. В. Герои Социалистического Труда. Биобиблиографический словарь. — М.: РИЦ «Кавалер», 2008. — Т. 2. — 200 с.
 Қарағанды. Қарағанды облысы: Энциклопедия. — Алматы: Атамұра, 2006. ISBN 9965-34-515-5

Ссылки 
 И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят// Индустриальная Караганда, 1 августа 2015 (№ 106)